Lucille Papineau est une comédienne québécoise.

Elle s'est mariée avec Yvan Canuel.

Lucille Papineau et Yvan Canuel sont les parents du comédien Nicolas Canuel et du réalisateur Érik Canuel.

Liens externes 
Lucille Papineau sur IMDb

Actrice québécoise de cinéma
Actrice québécoise de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)